Бирюки — топоним.

Россия 
 Бирюки — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Бирюки — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.

Украина 
 Бирюки (Донецкая область) — село в Донецкой области.
 Бирюки (Киевская область) — село в Ракитнянском районе Киевской области.

См. также